Pleurogona är en ordning av sjöpungar. Pleurogona ingår i klassen sjöpungar, subfylumet manteldjur, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Pleurogona 793 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Pleurogona